The Reclamation – film western del 1916 diretto da Edward Sloman
The Reclamation – cortometraggio del 2008 diretto da Bryant Jow
The Reclamation – documentario del 2015 diretto da Gary Bencheghib